Soufrière (kwartier), een bestuurlijke eenheid van Saint Lucia
Soufrière (plaats), de hoofdstad van die bestuurlijke eenheid
Soufrière (Montserrat), een vulkaan op Montserrat
Soufrière (Saint Vincent en de Grenadines), een vulkaan op Saint Vincent, Saint Vincent en de Grenadines
La Soufrière (Guadeloupe), een vulkaan op Guadeloupe